Ламберт II Балдерик (; д/н — 19 червня 1054) — четвертий граф Лувену і маркграф Брюсселю в 1040/1041—1054 роках.

Другий син графа Ламберта I і Герберги Лотарингійської. 1040/1041 року після смерті небожа Оттона (можливо його повалив сам Ламберт) зайняв трон графства Лувен.

Намагався розширити володіння, вступивши у суперечки з абатствами Нівель і Жамблу (був їх фогтом), а також 1046 року Вазоном, єпископом Льєзьким. Активно розбудовував Брюссель, який за його панування почав своє зростання. За його правління мощі святої Гудули були перенесені до церкви св. архангела Михайла в Брюсселі, яку 1047 року було названо також і на честь її. Також побудував фортецю на пагорбі Куденберг.

Ламберт II став союзником Готфріда III, герцога Лотарингії, і в 1051 та 1054 роках виступав проти Генріха III, імператора Священної Римської імперії. Разом з Балдуїном V, графом Фландрії, зазнав поразки біля Турне й загинув. Імператорська хартія від вересня 1062 року, яка пов'язує якогось Ламберта з графством Брюссель, ймовірно, стосується іншої особи. Поховано у Нівельському абатстві. Йому спадкував старший син Генріх II.

Примітки

Джерела 
 Carl Knetsch, Das Haus Brabant. Genealogie der Herzoge von Brabant und der Landgrafen von Hessen, Darmstadt, vol. 1, 1917, S. 16–17, Tafel I
 Alphonse Wauters, " Lambert II, dit Baldéric ", Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 11, Bruxelles, 1891, p. 142—143.

Графи Лувену
лувенський дім